Deux sous-marins de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Sęp (en polonais : vautour, un oiseau charognard que l’on trouve sporadiquement en Pologne) :

 Le , un sous-marin en service de 1939 à 1969 qui a participé à la Seconde Guerre mondiale ;
 Le , ex-KNM Skoplen norvégien, une unité du projet 207 (), en service de 2002 à 2021.

Notes et références